VD (1972), een film van Wim Verstappen
Vaud, een kanton in het westen van Zwitserland
Vlaamse Democraten, een Belgische voormalige politieke partij
Voltooid deelwoord, een werkwoordsvorm
V&D, een warenhuisketen
 VD, afkorting van vinyldraad, zie Installatiedraad